Copula ist ein Begriff 

 aus der Mathematik, siehe Copula (Mathematik)
 aus der Linguistik, siehe Kopula (Grammatik)
 aus der Musik, siehe Copula (Musik)

Siehe auch:
 Kopula